Freeport – miasto i strefa wolnocłowa na Bahamach
 Freeport – miejscowość (village) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Freeport-McMoRan – amerykańskie przedsiębiorstwo branży górniczej z siedzibą w Phoenix

Miejscowości w USA 
 Freeport – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Walton
 Freeport – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Stephenson
 Freeport – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Harper
 Freeport – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sacramento
 Freeport – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Freeport – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Freeport – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Barry
 Freeport – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Freeport – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
 Freeport – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Harrison
 Freeport – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Armstrong
 Freeport – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Brazoria

Gminy w USA 
 Freeport (ang. Freeport Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Stephenson
 Freeport (ang. Freeport Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Freeport (ang. Freeport Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Harrison
 Freeport (ang. Freeport Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Greene